Чемпионат Венгрии по шахматам — соревнование, проводимое в разных форматах с 1906 г.

Первые чемпионаты Венгрии прошли ещё в то время, когда она входила в состав Австро-Венгерской империи. Первым чемпионатом Венгрии принято считать турнир, состоявшийся в Дьёре в 1906 г., еще до образования Венгерской шахматной федерации (функционирует с 1911 г.).

Всего до и во время Второй мировой войны состоялось 19 чемпионатов Венгрии. Регулярными соревнования стали с 1922 г.

В 1985 и 1988 гг. вместо чемпионата Венгрии были проведены так называемые открытые чемпионаты Венгрии. Победителем обоих этих турниров стал Б. Переньи.

Женские чемпионаты проводятся с 1942 г.

Чемпионаты Венгрии среди мужчин

Чемпионаты Венгрии среди женщин

Примечания 

Венгрия
Шахматы
Шахматы в Венгрии